Radiobil kan syfta på:

 Radiobil (polis) – en polisbil med radioutrustning, se Polisfordon i Sverige
 Radiobil (tivolifordon) – typ av fordon som fungerar som åkattraktion på nöjesfält
 Radiobilarna, Liseberg – åkattraktion på nöjesfältet Liseberg